Závětrné ostrovy mohou být:

 Závětrné ostrovy – souostroví, součást Malých Antil v Karibiku
 Závětrné ostrovy (Havajské ostrovy) – souostroví, severozápadní část Havajských ostrovů
 Závětrné ostrovy (Společenské ostrovy) – souostroví, součást Společenských ostrovů ve Francouzské Polynésii

 Britské závětrné ostrovy – kolonie Spojeného království v části Malých Antil
 Sotavento, závětrné ostrovy – jižní část Kapverdských ostrovů

Externí odkazy